Немони́н (в верховье Немони́нка; устар. , ) — река в Калининградской области России. Длина реки составляет 46 км, площадь водосборного бассейна — 1380 км².

География и гидрология 
Исток Немонинки находится неподалёку от ответвления реки Матросовки от Немана.

Среднее течение реки (снизу вверх — от места впадения Ржевки  до места впадения собственно Немонинки, верхнего течения ) представляет собой часть Немонинского канала, продолжение которого ответвляется к реке Матросовке, от которой он берёт своё начало (у посёлка Заповедное ).

Почвы на большей части водосбора торфянистые. Река судоходна на протяжении 14 км от устья. Ширина её составляет 50-60 метров, глубина — до 4-х метров. Впадает в Куршский залив Балтийского моря.

На реке расположен посёлок Головкино.

Основными притоками являются река Ржевка, Приморский канал и Немонинский канал, которыми Немонин соединяется с Матросовкой, Головкинский канал. Полесским каналом соединяется с Деймой.

Фауна 
В реки водятся несколько видов рыб, в том числе, щука, линь, лещ, плотва, густера. Немонин является щучьим питомником — на реке стоит цех по разведению щуки. Весной и осенью наблюдается массовый сезонный заход щуки с залива.

Гидротехнические сооружения 
Малый Калининградский мост.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — реки бассейна Балтийского моря в Калининградской области без рек Неман и Преголя. Относится к речному бассейну реки Неман и рекам бассейна Балтийского моря (российская часть в Калининградской области).

Код объекта в государственном водном реестре — 01010000312104300009650.

Примечания 

Реки, впадающие в Куршский залив
Реки Полесского района (Калининградская область)
Реки Славского района